Deland (uttalas [deláng]) är ett efternamn, som den 31 december 2013 bars av 33 personer bosatta i Sverige. Namnet har franskt ursprung och är känt genom en skådespelarsläkt, som var verksam i Sverige från senare delen av 1700-talet. Det har också använts som soldatnamn.

Personer med efternamnet Deland

 Betty Deland (1831–1882), skådespelare, som gift  Betty Almlöf
 Carolina Deland (1778–1866), född Kuhlmann, skådespelare
 Charlotta Deland (1807–1864), skådespelare
 Emilia Deland (1819–1854), skådespelare
 Fredrik Deland (1812–1894), skådespelare
 Jean Pierre Deland (1763–1818), violinist
 Josefina Deland (1814–1890), feminist, författare och lärare
 Louis Deland (1772–1823), sångare, skådespelare, balettmästare
 Maria Deland (1778–1845), skådespelare
 Mats Deland (född 1961), historiker och skribent
 Otto Deland (1800–1856), skådespelare
 Pierre Deland (1805–1862), skådespelare och teaterdirektör

Släktträd för skådespelarsläkten
 Louis Antoine Deland, från Luxemburg, kammartjänare hos drottning Sofia Magdalena
 Jean Pierre Deland (1763–1818), violinist
 Pierre Deland (1805–1862)
 + Charlotta Deland 1807–1864), född de Broën, gift 1831 med Pierre Deland 
 Betty Almlöf (1831–1882)
 + Knut Almlöf (1829–1899), gift 1857 med Betty Almlöf
 Fredrik Deland (1812–1894)
 Emilia Deland (1819–1854), gift 1837 med Fredrik Deland
 Louis Deland (1772–1823)
 + Carolina Deland (1778–1866), född Kuhlmann, gift 1799–1802 med Louis Deland
 Otto Deland (1800–1856)
 + Maria Deland (1778–1845), född Rydberg, gift 1811 med Louis Deland
 Josefina Deland (1814–1890), feminist, författare och lärare

Källor

Se även 
 DeLand

Franska efternamn
Svenska efternamn
Svenska släkter
Soldatnamn